Асенсио:

 Асенсио, Марко (род. 1996) — испанский футболист, вингер клуба «Реал Мадрид».
 Асенсио, Меланио (1936—2021) — испанский футболист.
 Асенсио, Николас (род. 1975) — эквадорский футболист, нападающий, выступавший за различные эквадорские и латиноамериканские клубы.
 Асенсио Кабанильяс, Карлос (1896—1969) — испанский военачальник, генерал-лейтенант. Участник гражданской войны 1936—1939.

См. также 
 Асценсио